Die Schlammspringerverwandten (Oxudercinae), früher Periophthaminae, sind eine Unterfamilie der Oxudercidae innerhalb der Grundelartigen (Gobiiformes). Die Brustflossen sind im Ansatz sehr muskulös und können als Fortbewegungsmittel an Land eingesetzt werden.

Vorkommen 

Sie leben in Flussmündungen und im Gezeitenbereich im Roten Meer und im tropischen Indopazifik, von Ostafrika bis zum nördlichen Australien und Samoa. Einige wenige Arten kommen auch an den Küsten Koreas und des südlichen Japan sowie an der Nordküste Taiwans vor. Eine Art, der Atlantische Schlammspringer (Periophthalmus barbarus), lebt an der Küste Westafrikas von Angola bis Senegal.

Lebensweise 
Oxudercinae leben amphibisch im Salzwasser oder Brackwasser. Nur wenige Arten gehen die Flüsse bis in das Süßwasser hinauf. Während sich die Schlammspringer (Periophthalmus) bevorzugt an Land, im feuchten Schlamm und auf Mangroven­wurzeln aufhalten und bei beginnender Flut landeinwärts springen, bleiben die anderen Gattungen meist im Wasser und hüpfen nur kurz von einem Ebbe­tümpel zum nächsten. Die Fische sind revierbildend und verteidigen kleine Territorien oder Tümpel gegen Rivalen.

Sie werden je nach Art 5 bis 27 Zentimeter lang.

Gattungen und Arten 

 Apocryptes Valenciennes, 1837
 Apocryptes bato (Hamilton, 1822)
 Apocryptodon Bleeker, 1874
 Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849)
 Apocryptodon punctatus Tomiyama, 1934
 Boleophthalmus
 Boleophthalmus birdsongi
 Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770) (Glotzauge)
 Boleophthalmus caeruleomaculatus
 Boleophthalmus dussumierie
 Boleophthalmus pectinirostris
 Boleophthalmus poti Polgar et al., 2013
 Oxuderces
 Oxuderces dentatus Eydoux & Souleyet, 1850
 Oxuderces wirzi (Koumans, 1937)
 Parapocryptes
 Parapocryptes batoides (Day, 1876)
 Parapocryptes maculatus (Oshima, 1926)
 Parapocryptes rictuosus (Valenciennes, 1837)
 Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)
 Periophthalmodon
 Periophthalmodon freycineti (Quoy & Gaimard, 1824)	
 Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770)	
 Periophthalmodon septemradiatus (Hamilton, 1822)	
 Periophthalmodon tredecemradiatus (Hamilton, 1822)
 Schlammspringer (Periophthalmus)
 Periophthalmus argentilineatus
 Periophthalmus barbarus
 Periophthalmus chrysospilos
 Periophthalmus gracilis
 Periophthalmus kalolo
 Periophthalmus koelreuteri
 Periophthalmus malaccensis
 Periophthalmus minutus
 Periophthalmus modestus
 Periophthalmus novaeguineaensis
 Periophthalmus novemradiatus
 Periophthalmus spilotus
 Periophthalmus waltoni
 Periophthalmus weberi
 Scartelaos
 Scartelaos cantoris (Day, 1871) 	
 Scartelaos gigas Chu & Wu, 1963 	
 Scartelaos histophorus (Valenciennes, 1837)
 Scartelaos tenuis (Day, 1876)
 Zappa Murdy, 1989
 Zappa confluentus (Roberts, 1978)

Systematik 
Das Taxon wurde 1861 durch den deutsche Ichthyologen Albert Günther eingeführt. Wie eine im Januar 2022 veröffentlichte Studie zeigte sind die Oxudercinae vielfältig paraphyletisch mit den Aalgrundeln (Amblyopinae) verflochten und um eine in der modernen Systematik geforderte Monophylie herzustellen müsste eine gemeinsame Unterfamilie beschrieben werden. In diesem Fall würde die Unterfamilie die Bezeichnung Amblyopinae erhalten und die Oxudercinae würden zum Juniorsynonym von Amblyopinae.

Die Stellung von Aalgrundelgattungen innerhalb der Schlammspringerverwandten zeigt folgendes Kladogramm:

Literatur 
 Günther Sterba: Süsswasserfische der Welt. 2. Auflage. Urania, Leipzig/Jena/Berlin 1990, ISBN 3-332-00109-4.
 Hans Horsthemke: Oxudercinae. In: Claus Schaefer, Torsten Schröer (Hrsg.): Das große Lexikon der Aquaristik. 2 Bände. Eugen Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-7497-9, S. 733 f.

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Oxudercidae (Familie)

ca:Boleophthalmus dussumieri
es:Boleophthalmus dussumieri
nl:Boleophthalmus dussumieri